Финал Кубка Шотландии по футболу 1981 года — двухматчевое финальное противостояние розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1980/81, в котором соперничали клубы «Рейнджерс» и «Данди Юнайтед». В первой игре, состоявшейся 9 мая 1981 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, была зафиксирована безголевая ничья. Через три дня команды встретились на той же арене в матче-переигровке. На этот раз сильнее оказались футболисты «джерс», праздновавшие победу со счётом 4:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Данди Юнайтед»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о первом матче (стр. 19)
 Отчёт о переигровке (стр. 24)

1981
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1981 году
События 9 мая
События 12 мая
Май 1981 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1981 году